Beaton peut faire référence à :
Patronymes
 James Beaton (1473-1539), archevêque de Saint Andrews, et chancelier d'Écosse pendant la minorité de Jacques V d'Écosse
 David Beaton (1494-1547), archevêque de Saint Andrews, neveu du précédent
 Cecil Beaton (1904-1980), photographe de mode britannique
Psudonyme 
Marion Chesney connu sous pseudonyme M.C. Beaton

Toponymes
 Beaton, une ville canadienne située dans la province de la Colombie-Britannique,

Homonymie de patronyme